DAST ist die Abkürzung für:
 Diethylaminoschwefeltrifluorid, eine Organoschwefelverbindung
 Deutscher Ausschuß für Stahlbau (DASt), technisch-wissenschaftlicher Verein zur Normung und Forschung für den Stahlbau 
 Dynamischer Anwendungssicherheitstest (DAST), ein Computerprogramm, das Web-Anwendungen angreift und damit auf Sicherheitsschwächen testet 

Abkürzung